Гімн-Славень України — сингл гурту Воплі Відоплясова випущений 2008 року.

Зміст 
Диск 1 (CD)
 Гімн України «Ще не вмерла Україна…»
 Славень України «Квітне рідна Україна…»
 Фотоальбом «Український живопис XIX — початку XX століть»
 Народні версії Славня України

Диск 2 (DVD)
 «Ще не вмерла Україна…» (караоке)
 «Квітне рідна Україна…» (караоке)

Посилання 
 сторінка на сайті гурту 

Сингли ВВ
Сингли 2008